Ухин — фамилия; имеет женскую форму Ухина.
 Ухин, Владимир Иванович (1930—2012) — диктор Центрального телевидения, заслуженный артист РСФСР.
 Ухин, Евгений Михайлович (1894—1951) — российский и советский лётчик.
 Ухин, Сергей Иванович (1912—1994) — яхтсмен, спортивный организатор, конструктор яхт.